Сен-Леже́-де-Фужре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південний схід від Парижа, 95 км на захід від Діжона, 60 км на схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 106 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 215,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Леже-де-Фужре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Леже-де-Фужре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр